

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Коноплёва, Наталья Викторовна (23 ноября 1944 — 15 марта 2011)
 Куартас, Карлос Энрике (15 августа 1940 — 10 июля 2011)
 Хьорт, Грегори (14 июня 1963 — 13 января 2011)

 
2011
Все хронологические списки